Ronalds Ķēniņš (; né le  à Riga en Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues majeures européennes à partir de la saison 2008-2009. En 2014, il part en Amérique du Nord et s'aligne avec les Comets d'Utica dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Canucks de Vancouver face aux Sabres de Buffalo. Il inscrit son premier but le  février face au Wild du Minnesota.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || HK Liepājas Metalurgs U18 || Lettonie U18 || ||1 ||3 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Pikes EHC Oberthurgau U17 || Elite Novizen ||30 ||14 ||21 ||35 ||60 ||4 ||0 ||3 ||3 ||18
|-
|2008-2009 || GCK Lions || LNB ||42 ||2 ||8 ||10 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || GCK U20 || Elite Jr. A ||30 ||13 ||18 ||31 ||38 ||9 ||0 ||4 ||4 ||10
|-
|2009-2010 || GCK Lions || LNB ||4 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || GCK Lions U20 || Elite Jr. A ||18 ||7 ||14 ||21 ||45 ||11 ||7 ||13 ||20 ||24 
|-
|2010-2011 || GCK Lions || LNB ||11 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || ZSC Lions || LNA ||47 ||6 ||12 ||18 ||48 ||15 ||0 ||4 ||4 ||6
|-
|2012-2013 || ZSC Lions || LNA || 45 ||3 ||14 ||17 ||12 ||12 ||4 ||4 ||8 ||10
|-
|2013-2014 || ZSC Lions || LNA ||39 ||8 ||17 ||25 ||40 ||18 ||4 ||0 ||4 ||6
|-
|2014-2015 || Comets d'Utica || LAH || 36||5 ||7 ||12 || 23||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2014-2015|| Canucks de Vancouver || LNH || 30|| 4|| 8|| 12|| 8||5 || 1||1 || 2||4 
|-
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH || 41 || 5 || 18 || 23 || 44 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Canucks de Vancouver || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || ZSC Lions || LNA || 45 ||6 ||9 ||15 ||65 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2017-2018 || ZSC Lions || LNA || 40 ||1 ||9 ||10 ||57 ||18 ||5 ||5 ||10 ||14
|-
|2018-2019 || Lausanne HC || LNA || 49 ||10 ||19 ||29 ||47 ||12 ||3 ||3 ||6 ||16
|-
|2019-2020 || Lausanne HC || LNA || 44 ||5 ||15 ||20 ||34 ||- || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || Lausanne HC || LNA ||51 ||9 ||26 ||35 ||49 ||6 || 1 || 2 || 3 || 6

|| 38 || 4 || 8 || 12 || 14 || 5 || 1 || 1 ||2 || 4

En équipe nationale 

|-
|2008 ||align="left"|  || Championnat du monde U18 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2009 || align="left"|  U18 || Championnat du monde U18 D1 ||5 ||3 ||0 ||3 ||4
|-
|2010 ||align="left"|   || Championnat du monde junior ||6 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
|2011 || align="left"|  U20 || Championnat du monde U20 D1 ||5 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|2010-2011 || align="left"|  U20 || Junior international ||12 ||1 ||8 ||9 ||8
|-
|2011 || align="left"|  || Championnat du monde ||6 ||0 ||0 ||0 ||0               
|-
|2012 || align="left"|  || Championnat du monde ||5 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
| 2013 ||align="left"|  || Qualifications olympiques || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2013 || align="left"|  || Championnat du monde ||7 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 2014 || align="left"|  || Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2014 || align="left"|  || Championnat du monde ||7 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
|2016 || align="left"|  || Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 || 27
|-
|2017 || align="left"|  || Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2018 || align="left"|  || Championnat du monde || 8 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
|2019 || align="left"|  || Championnat du monde || 7 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
|2021 || align="left"|  || Championnat du monde || 7 || 1 || 3 || 4 || 12

Notes et références 

Naissance en février 1991
Naissance à Riga
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Lausanne HC
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022